Ямашла — название рек в Башкортостане:

Ямашла (приток Белой)
Ямашла (приток Большого Ика)
Ямашла (приток Большой Сурени)
Ямашла (приток Малого Ика)